Cratere Kaiser – cratere lunare
 Cratere Kaiser – cratere su Marte